Kongou Laba steht für:

 Kongou Laba (Niamey), Weiler in der Stadt Niamey in Niger
 Kongou Laba (Torodi), Weiler in der Gemeinde Torodi in Niger